Зубцовская — опустевшая деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Усть-Шоношское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 107 километрах на северо-запад от города Вельска, на правом берегу реки Подюга притока Вели. Ближайшие населённые пункты: на востоке нежилая деревня Дьяковская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда(1-го стана) Вологодской губернии под номером «2258» как «Зубцовское(Верхъ)». Насчитывала 18 дворов, 61 жителя мужского пола и 74 женского.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Усть-Шоношское»